Rodokmen Fričů je neúplný přehled pěti generací tohoto rodu. Fričové, původně psaní Fritschové, přišli do Čech od Kolína nad Rýnem.

Josef Frič (1768–1831)
Josef František Frič (6. března 1804 Slaný – 19. května 1876 Praha), advokát, politik a profesor Karlovy univerzity ∞ Johanna Reisová (1809–1849), sestra Bohuslavy Rajské a švagrová Františka Ladislava Čelakovského ∞ Anna Jirková (1812–1889)
Josef Václav Frič (5. září 1829 Praha – 14. října 1890 Královské Vinohrady), spisovatel, novinář a politik ∞ Anna Ullmanová (1829–1857) ∞ Anna Kavalírová (18. dubna 1825 Těchobuz – 15. března 1893 Královské Vinohrady), dcera Františka Kavalíra, zakladatele sázavských skláren Kavalierglass a jeho manželky Antonie Kavalírové, spisovatelky
Josef Jan Frič (12. března 1861 Paříž – 10. září 1945 Praha), průmyslník a zakladatel Ondřejovské hvězdárny
Josef Frič (8. ledna 1900 Praha – 11. ledna 1973 Praha), básník a spoluzakladatel Devětsilu
Jan Ludvík Frič (13. února 1863 Paříž – 21. ledna 1897 Praha), fyzik, chemik, podnikatel a spoluzakladatel firmy Výroba optických přístrojů Josef a Jan Frič
Božena Fričová (3. června 1865 Paříž – 12. července 1923 Praha), odbojářka a členka Maffie 
Antonín Frič (30. července 1832 Praha – 15. listopadu 1913 Praha-Nové Město), přírodovědec, ředitel Národního muzea ∞ Marie Ulmová, rozená Pernerová (1844–1919)
Marie (* 1871)
Karel Frič (17. května 1834 Praha-Nové Město – 12. září 1915 Praha), obchodník a překladatel
Václav Frič (14. března 1839 Praha-Nové Město – 10. června 1916 Praha) ∞ Anna Rottová, dcera pražského obchodníka Vincence Josefa Rotta
Vojtěch Frič (8. prosince 1844 Praha-Nové Město – 12. října 1918 Praha), právník, člen městské rady a místostarosta Sokola ∞ Rosalie Švagrovská (* 1851), sestra mecenáše umění Augusta Švagrovského a Maxmiliána Švagrovského, podnikatele a propagátora sportu
Martin Frič (* 29. listopadu 1875 Praha), inženýr ∞ Anna Ebertová (* 1. listopadu 1871)
Martin Frič (29. března 1902 Praha – 26. srpna 1968 Praha), režisér ∞ Suzanne Marwille (11. července 1895 Žižkov – 14. ledna 1962 Praha), herečka
Alberto Vojtěch Frič (8. září 1882 Praha – 4. prosince 1944 Praha), botanik a cestovatel ∞ Drahomíra Janáčková
Růžena
Johana
Božena Fričová (1843–1850)

Rodokmen

Reference 

F
Fričovi